Кемеровский автовокзал — автовокзал города Кемерова, расположенный по адресу пр. Кузнецкий, 81, в непосредственной близости от Железнодорожного вокзала города Кемерово. С 2003 является структурным подразделением ГУ «Кузбасспассажиравтотранс».

Кемеровский автовокзал — крупный транспортный узел Сибирского региона. Сегодня автовокзал обслуживает 63 маршрута, в том числе 9 пригородных, 39 междугородних, 11 межсубъектных и 4 международных. Имеет 10 платформ, с которых по разным направлениям уезжают от 10 до 12 тысяч пассажиров, а в праздничные и выходные дни до 14 тысяч человек. К услугам пассажиров имеется 9 автоматизированных билетных касс, оснащенных современным компьютерным оборудованием.

Маршрутная сеть связывает Кемерово с городами Кемеровской, Новосибирской и Томской областей, Красноярского и Алтайского краев, республиками Алтай, Хакасия, Тыва, а также странами ближнего зарубежья — Казахстана и Киргизии.

История 
Открыт 10 сентября 1966 года.

В 2005 году здание вокзала было модернизировано — полностью обновлен фасад здания, расширен и накрыт навесом перрон, реконструированы кассовые залы и зал ожидания.

Ссылки 
 Официальный сайт компании
 История Кемеровского автовокзала
 Автоматизированная система продажи электронных билетов на автобусы

Транспорт Кемерова